Princesse désigne notamment :

Nom commun 
 un titre de noblesse, voir princesse
 une princesse impériale
 une princesse royale

Nom propre 
 Princesse est une pièce féerique de variantes du jeu d'échecs.
 Princesse est un film germano-danois de Anders Morgenthaler, sorti en 2006.
 Princesses est un film franco-belge de Sylvie Verheyde, sorti en 2000.

Voir aussi